Лукаш Кубот і Роберт Ліндстедт були чинними чемпіонами, але вирішили не виступати разо. Кубот грав у парі з Жеремі Шарді, але не зміг захистити свій титул, оскільки в 2-му колі їх здолали Алекс Болт і Ендрю Віттінгтон. Ліндстедт виступав разом з Марцін Матковський, але не зміг захистити свій титул, оскільки в 2-му колі їх здолали Йонатан Ерліх і Трет Х'юї.

Сімоне Болеллі і Фабіо Фоніні виграли титул, у фіналі перемігши П'єр-Юг Ербер і Ніколя Маю з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 
 
Draw

Чоловіки, парний розряд
2015 у тенісі